Ingolfiella är ett släkte av kräftdjur. Ingolfiella ingår i familjen Ingolfiellidae. 

Ingolfiella är enda släktet i familjen Ingolfiellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Ingolfiella